Osoby o tym nazwisku:
 Adolphe-Félix Cals – francuski malarz
 Jo Cals – holenderski polityk i prawnik